Morehead kan syfta på:
 Morehead, Kentucky – administrativ huvudort i Rowan County
 Morehead State University

Personer
 Charles S. Morehead (1802–1868), amerikansk politiker
 
 John H. Morehead (1861–1942), amerikansk politiker
 John Motley Morehead (1796–1866), amerikansk politiker